Светлоспинный дымчатый альбатрос () — морская птица из семейства альбатросовых.

Описание 
Светлоспинный дымчатый альбатрос длиной до 80 см. Оперение головы, горла, крыльев и хвоста имеет тёмно-коричневую окраску, остальные части тела серые, нижние части буровато-серые. Клюв длиной 105 мм, чёрный. У молодых птиц шея и спина бурые, вместо белых серые круги вокруг глаз и серовато-жёлтая полоса вокруг клюва. Масса птицы от 2,5 до 3,7 кг. Размах крыльев от 1,8 до 2,2 м. Продолжительность жизни составляет сорок лет.

Распространение 
Эти птицы встречаются на островах Южного океана: Принс-Эдуард, Амстердам, Сен-Поль, остров Херд и острова Макдоналд, Кэмпбелл, Окленд, острова Антиподов, Южная Георгия, Крозе, Кергелен, Маккуори.

Питание 
Основу рациона составляют головоногие и криль, а также другие ракообразные и рыбы.

Примечания 

Альбатросовые
Животные, описанные в 1785 году
Птицы Австралии и Океании